Lotka – element usterzenia statku powietrznego
 Lotka – typ pióra ptasiego
 Lotka – przedmiot służący do gry w badmintona
 Lotka – element strzały

Osoby
 Alfred J. Lotka – amerykański matematyk i biofizyk